Bundeskriminalamt – ufficio del Ministero degli interni austriaco
Bundeskriminalamt – polizia criminale federale della Germania